Hrvatski Nogometni Klub Šibenik, förkortat HNK Šibenik, är en kroatisk fotbollsklubb från Šibenik som grundades 1932. Klubbfärgen är vit och laget spelar sina hemmamatcher på Šubićevac stadion.

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar
 Officiell hemsida
 HNK Šibenik på Soccerway

Fotbollsklubbar i Kroatien